

Toponymes 

 Grab, un village situé dans la municipalité de Ljubuški, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Grab, un village situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie ;
 Grab, un village situé dans la municipalité de Trnovo et dans la République serbe de Bosnie ;
 Grab, un village situé dans la municipalité de Trnovo, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

 Grab, une localité située dans la municipalité de Gračac, comitat de Zadar ;
 Grab, une localité située dans la municipalité de Trilj, comitat de Split-Dalmatie ;

 Grab, un village situé dans la municipalité de Bijelo Polje ;
 Grab, un village situé dans la municipalité de Cetinje ;

 Grab, un village de voïvodie de Basses-Carpates ;
 Grab, une localité de la gmina de Szczytniki, située dans le powiat de Kalisz en voïvodie de Grande-Pologne.
 Grab, une localité, située dans le powiat de Pleszew en voïvodie de Grande-Pologne.

 Grab, un village situé dans la municipalité de Lučani, district de Moravica.

Patronyme 
 Amédée Grab (1930-2019), ecclésiastique suisse.

Sigle 

 Acronyme de Galactic Radiation and Background une famille de satellites de renseignement américains déployés entre 1960 et 1962 ;

Autres 
 Grab, un film américain réalisé par Billy Luther en 2011 ;
 En snowboard, un grab consiste à attraper la planche avec la main ;
 En skateboard, un grab consiste à attraper la planche avec la main ;
 Grab : Autre nom (anglo-saxon) pour une gourabe, un type de navire d'Inde.
 Grab, entreprise singapourienne d'e-commerce.

Voir aussi 

Homonymie de toponyme